Ondernemersaftrek, vrijstelling op de winst uit onderneming in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001
 Redundantieanalyse, canonische (gebonden, constrained) ordinatiemethode, die regressieanalyse met hoofdcomponentenanalyse combineert.